Insignorthezia är ett släkte av insekter. Insignorthezia ingår i familjen vaxsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vaxsköldlöss
Insignorthezia